Antennolaelaps är ett släkte av spindeldjur. Antennolaelaps ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Antennolaelaps